Wojsko Czechosłowacji (1918–1938)
 Wojsko Czechosłowacji (1945–1954)
 Czechosłowacka Armia Ludowa (1954–1990)
 Wojsko Czechosłowacji (1990–1992)